

События 

 Андрей Александрович Городецкий получил от ордынцев ярлык на княжение во Владимиро-Суздальском княжестве. Начало междоусобной войны в Северо-Восточной Руси (1281—1293).
 Тайфун Камикадзе уничтожает 4400 кораблей монгольской, 140 тысячной армады хана Хубилая на подступах к берегам Японии.
 1281—1285 — Папа римский Мартин IV (ок.1210-1285).
 Папа Мартин IV призвал к крестовому походу против Византийской империи.
 Поход ордынских татар на Русь.
 Византия отвоевала часть Албании у короля Сицилии Карла I Анжуйского.
 Осман I Гази, будущий основатель Османской империи, стал вождём огузского племени кайи и правителем Сёгютского бейлика.
 Хубилай направляет в Японию огромный флот (до тысячи судов с более чем 100-тысячной армией, состоявшей из монгольских, китайских и корейских солдат). Один флот направлен из Кореи, другой из Южного Китая, оба флота должны были соединиться у берегов Кюсю. Однако южный флот запоздал, и японцы смогли отразить гораздо более слабый восточный. Тайфун потопил большую часть южного флота, только остатки его добрались до Китая.
 Вторая битва при Хомсе — сражение 29 октября 1281 года, произошедшее в Западной Сирии, между армией Египетских мамлюков под командование султана Калауна и войском Государства Хулагуидов под командованием Мунке-Тимура, брата ильхана Абаги. Сражение закончилось тактической победой мамлюков.
 Махмуд аш-Ширази составляет научный трактат «Предел достижения в познании небесных сфер» («Нихайат ал-идрак фи дирайат ал-афлак»).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1281 году
 Юрий Данилович, сын Даниила Александровича, князь Московский (1303—1325).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1281 году
 Эртогрул — уджбей Сёгюта.

Примечания

См. также